Gradient (łac. gradient-, gradiens, im. od gradi, „kroczyć”; gradus, „krok, stopień”; spokr. z lit. gridyti, „iść”) – wyraz oznaczający jedno z następujących pojęć:
 gradient – w grafice
 gradient – w matematyce
 gradient stężeń roztworów – w chemii
 gradient geotermiczny – w geofizyce
 gradient ciśnienia – w mechanice płynów
 gradient adiabatyczny – w termodynamice
 gradient temperatury, pionowy – w meteorologii
 gradient generalizacji – w psychologii